Ellen Schoeters, Belgisch actrice
 Hunfred Schoeters, Belgisch natuurkundige en politicus
 Joseph Schoeters, Belgisch wielrenner
 Marcel Schoeters, Belgisch politicus en vakbondsman
 Siska Schoeters, Belgisch presentatrice